Dagaï Kola, une localité du Cameroun
 Dagaï Foulbé, une localité du Cameroun
 Djoho-Dagai, une localité du Cameroun